Рью () — необитаемый остров во Франции, в Лионском заливе, в 10 км к югу от Марселя. Часть . Относится к округу Марсель департамента Буш-дю-Рон региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Является частью массива . С 2012 года остров Рью и  стали частью .

Архипелаг Рью — труднодоступные каменистые острова, где находится место массового гнездования средиземноморских серебристых чаек. Значительную роль в их питании играют отбросы, вывозимые в большом количестве из города Марселя. На островах архипелага также очень многочисленны левантские и средиземноморские буревестники, а также малая качурка, в меньшем количестве встречаются синий каменный дрозд и сапсан.

Примечания 

Острова Франции